

Biografia
Si forma nel mondo della radiofonia privata, debuttando a Radio San Giorgio nel 1976. 
Conseguito il diploma, inizia gli studi universitari a Giurisprudenza e la carriera giornalistica, firmando sui quotidiani Napolinotte e Roma. Alla chiusura di quest'ultimo passa a Il Mattino, dove firma sulle pagine degli Spettacoli come critico teatrale e musicale. Contemporaneamente scrive per diverse testate nazionali (fra le moltissime altre, Sipario, Ciao 2001, Rock Magazine, Grand Hotel, Cioè, Intrepido, Monello). Trasferitosi a Roma inizia una lunga collaborazione come consulente Rai. Per la Tv di Stato cura la comunicazione del nascente Report, il programma di Milena Gabanelli in onda su Rai Tre, e della casa discografica Fonit Cetra. Attiva anche una collaborazione con il quotidiano Il Tempo, per il quale redige oltre 3000 articoli come cronista musicale, prima, e critico televisivo a seguire, ed è Capo Ufficio Stampa di Franco Califano, Peppino di Capri e dei Tre Tenori Carreras, Domingo e Pavarotti al Teatro dell'Opera di Roma. 
Nel 2001 (e fino al 2008) approda alla direzione del Radiocorriere Tv - il settimanale di informazione televisiva di proprietà della Rai - dopo aver firmato a lungo sui quotidiani La Repubblica e Il Messaggero. 
Conclusa l'esperienza nella rivista della Rai (che - secondo un approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore - sotto la sua direzione decuplica il venduto) disegna, fonda e dirige i settimanali a carattere familiare IN e SI e dirige il Settimanale Star+Tv. I periodici fanno registrare vendite pari al 97 per cento dello stampato, un record che in Italia resta tuttora imbattuto. 
Dal 2015 dirige l'editoriale "Creazioni Letterarie" che pubblica Napolinotte, Romanotte, Il Mediterraneo, Corpo10, QuiMediolanum
Per Armando Curcio Editore pubblica i libri "Sanremo è Sanremo" e "Al Voto, al Voto", che racconta - giorno per giorno - la storia della politica in Italia, dalla fine della seconda guerra mondiale al 2010. Nel 2019 firma il libro "100 Personaggi della I Guerra Mondiale". 
Particolarmente ricca è anche la collaborazione in video con Rai e Mediaset. Nel 2001 debutta come opinionista al fianco di Aldo Biscardi. Dal 2003 è opinion maker per due edizioni di L'Arena di Massimo Giletti e Domenica In con Mara Venier ed è per tre intere edizioni nel cast di Buona Domenica di Canale 5. È spesso ospite a Uno Mattina, i Raccomandati, Italia sul 2, I Fatti Vostri, Pomeriggio Cinque. È al fianco di Milly Carlucci in tre finalissime di Miss Italia e in numerose puntate di Ballando con le Stelle. Sempre a Miss Italia è opinionista nella finalissima condotta da Mike Bongiorno, passata alla storia come l'ultima apparizione del presentatore sulla Tv di Stato. Dal 2006 al 2015, dapprima accanto alla critica televisiva Claudia Vinciguerra, poi come unico riferimento in video, è ospite fisso nella rubrica Album Tv di Uno Mattina in Famiglia. Nel 2015 è ospite fisso al DopoFestival di Gigi Marzullo, che gli dedica anche una puntata di Sottovoce. A partire dal 2019 sempre su Rai Uno, costruisce opinioni a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele ed è ospite di puntata a La Vita in Diretta. Nel 2020 partecipa a Vieni da Me di Caterina Balivo (Raiuno). 
Fra i numerosi riconoscimenti, da ricordare il Premio Personalità Europea del Campidoglio e il Leone d'Oro di Venezia alla carriera.